Имос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ульцамальдеа. Занимает площадь 42,4 км². Население — 427 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Imoz

Муниципалитеты Наварры